Austerlitz je lahko:
nemško ime za Slavkov v današnji Češki republiki, prizorišče ene izmed Napoleonovih bitk
Austerlitz, New York
Austerlitz, Nizozemska
Austerlitz (film)
Austerlitz (roman)
Austerlitz (računalniška igra)
ena izmed pariških železniških postaj

Glej tudi 
 bitka pri Austerlitzu